Turks – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1999.
 Turks – un corpo speciale nel videogioco di ruolo Final Fantasy VII.
 Turks e Caicos – arcipelago corallino dell'oceano Atlantico.
 Turks – singolo di Nav e Gunna con la partecipazione di Travis Scott del 2020